Grand Prix Australii 1991 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991, która odbyła się 3 listopada 1991, po raz siódmy na torze Adelaide Street Circuit.

56. Grand Prix Australii, siódme zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

To jeden z najkrótszych Grand Prix w historii.

Klasyfikacja

Kwalifikacje

Wyścig 

Australia
1991
1991 w Australii